В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Milwaukee 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-3, 6-2.

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Milwaukee